Иван Михайлович Тюльков (14 сентября 1899 — апрель 1976) — советский юрист, государственный деятель. Председатель Исполнительного комитета Северо-Казахстанского областного Совета (1944).

Биография 
Русский. Сын крестьянина-середняка. Окончил 2-классное училище. До 1915 года помогал в сельском хозяйстве отцу. Затем — рабочий на металлургическом заводе Тильманса в Петрограде и Путиловском заводе.

В конце 1918 года призван на военную службу в РККА рядовым 1-го мортирного артдивизиона в Петрограде, через три месяца демобилизован по состоянию здоровью.

С 1919 года — член ВКП(б). Вернулся в родное село.

В октябре-декабре 1919 г. — начальник резерва Невельской раймилиции. В 1925—1929 — народный судья Невельского района.

В 1929—1930 гг. — член Великолукского окружного суда, с 1930 по 1932 гг. был членом Западного областного суда в Смоленске, в 1932—1934 гг. работал председателем исполнительного комитета Локнянского районного Совета (Западная область).

В 1934—1936 гг. — член Карагандинского областного суда, до 1937 г. — член Северо-Казахстанского областного суда.

В январе 1937 — августе 1938 гг. — председатель специальной коллегии Северо-Казахстанского областного суда.

В августе 1938 г. назначен председателем Северо-Казахстанского облсуда (до февраля 1941).

С 18.02.1941 — по январь 1944 — заместитель председателя Верховного суда Казахской ССР.

С января по июль 1944 — председатель исполнительного комитета Северо-Казахстанского областного Совета.

Позже направлен на работу заместителем председателя Верховного суда Литовской ССР, занимал пост до марта 1951 года.

Председатель Шяуляйской областной коллегии адвокатов Литовской ССР (март 1951 — октябрь 1952); адвокат юридической консультации Вильнюсской коллегии адвокатов (с октября 1952 по октябрь 1957).

С октября 1957 — на пенсии. Жил в г. Вильнюсе.

Награды 
 Орден «Знак Почёта»
 Именное оружие от Невельского уисполкома («за ликвидацию банд») (1923),
 Почётная Грамота Верховного Совета Казахской ССР (1940).

Литература 
 Ашимбаев Д. Р. Кто есть кто в Казахстане. Биографическая энциклопедия. Алматы, 2008

Ссылки 
 Справочник по истории Коммунистической партии и Советского Союза 1898—1991

Председатели Северо-Казахстанского облисполкома
Юристы СССР
Адвокаты СССР
Члены КПСС
Председатели районных исполкомов РСФСР
Персоналии:Кировский завод